Amerikai Egyesült Államok
McMinnville (Oregon)
McMinnville (Tennessee)